Il termine Trelleborg può fare riferimento a molte cose:
Trelleborg: una città svedese, capoluogo dell'omonimo comune
Trelleborg: un comune svedese, il cui capoluogo è l'omonima città
Trelleborgs Fotbollförening: la squadra di calcio dell'omonima città
Trelleborg: fortezza vichinga
Trelleborg: fortezza vichinga nel comune danese di Slagelse
Trelleborg AB: azienda svedese di prodotti in gomma, pneumatici
Trelleborg: gruppo musicale russo
3830 Trelleborg: un asteroide della fascia principale